Alice FitzHugh (c. 1448 – 10 de julio de 1516) fue la hija mayor y co-heredera de Henry FitzHugh, V barón FitzHugh, y Lady Alice Neville. Alice nació en el ancestral castillo de Ravensworth. Fue esposa de Sir John Fiennes, el hijo de Sir Richard Fiennes y Joan Dacre, VII barones Dacre. Alice era prima carnal de la reina Ana Neville, y tía bisabuela de la reina Catalina Parr.

Familia 
Alice tenía nueve hermanos, incluidos Agnes, esposa de Francis Lovell, I vizcondesa Lovell; Margery, esposa de Marmaduke Constable; Joan, monja; Lady Elizabeth, (abuela de Catalina Parr), esposa de William Parr, barón Parr de Kendal, y Sir Nicholas Vaux; George FitzHugh y Richard, VI barón FitzHugh, quién casó con la Hon. Elizabeth Burgh, hija de Thomas Burgh, I barón Burgh. A la muerte del sobrino de Alice, George, la baronía Fitzhugh cayó en desuso; porque tanto Alice como su sobrino, Sir Thomas Parr, tenían derechos de sobrino Thomas Parr. La suspensión por diversos herederos continúa hasta hoy.

Sus abuelos maternos eran Richard Neville, V conde de Salisbury iure uxoris y Alice Montagu, V condesa de Salisbury suo iure, hija y heredera de Thomas Montagu, IV conde de Salisbury, y Lady Eleanor Holland. Sus abuelos paternos eran William  FitzHugh, IV barón FitzHugh y Margery Willoughby. A través de sus abuelos, los condes de Salisbury, era sobrina de Richard Neville, XVI conde de Warwick iure uxoris (conocido como el Hacedor de Reyes) y sobrina nieta de Cecilia Neville, duquesa de York (madre de Eduardo IV y Ricardo III) y sobrina bisnieta de Enrique IV. A través de su bisabuela, Eleanor Holland, era tatarasobrina nieta de Ricardo II, además de pariente de los York y su sucesor, el rey Enrique VII.

Con diecisiete años aproximadamente, el 19 de noviembre de 1466, Alice se casó con Sir John Fiennes  en el castillo de Ravensworth, Yorkshire, Inglaterra. Después de su matrimonio, se trasladaron al castillo de Herstmonceux, al este de Sussex, aproximadamente 300 millas (500 km) distanciado del hogar familiar de Alice.

Alice tuvo cinco hijos y una hija:

 Anne Fiennes, marquesa de Berkeley (c. 1468– 10 de septiembre de 1497), esposa de William de Berkeley, marqués de Berkeley, y Sir Thomas Brandon (1470– 27 de enero de 1509), tío de Charles Brandon, duque de Suffolk.
 Thomas Fiennes, VIII barón Dacre, casado con Anne Bourchier, media hermana de Elizabeth Howard. Elizabeth esa esposa de Thomas Bolena, Sir Edmund Howard y Thomas Howard, III duque de Norfolk. Por tanto, Anne era tía de las reinas Ana Bolena y Catalina Howard.
 Richard Fiennes (nacido 1476)
 Edward Fiennes (nacido c. 1478)
 Roger Fiennes (nacido c. 1480)
 William Fiennes (nacido c. 1483)

Ancestros

Notas

Referencias 

  
 

Nacidos en los años 1440
Ingleses del siglo XVI
Inglesas del siglo XVI
Familia Fiennes
Fallecidos en 1516